Хазе (кратер) () — кратер на Місяці
 Йоганн Маттіас Хазе — німецький математик 18 століття.
Багатозначні терміни